Municipio de Sandy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sandy (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis
 Municipio de Sandy (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Sandy (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Sandy (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.